Пуерто ел Тигре има више значења:

 Пуерто ел Тигре (Лагуниљас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто ел Тигре (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику